Uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2010 voor gemeenten in de provincie Friesland.

Achtkarspelen

Ameland

Het Bildt

Boarnsterhim

Bolsward

Dantumadiel

Dongeradeel

Ferwerderadiel

Franekeradeel

Gaasterlan-Sleat

Harlingen

Heerenveen

Kollumerland c.a.

Leeuwarden

Leeuwarderadeel

Lemsterland

Littenseradiel

Menaldumadeel

Nijefurd

Ooststellingwerf

Opsterland

Schiermonnikoog

Skarsterlan

Smallingerland

Sneek

Terschelling

Tytsjerksteradiel

Vlieland

Weststellingwerf

Wunseradiel

Wymbritseradiel

Friesland
Politiek in Friesland